Mundialito puede hacer referencia a:

Deporte 
 Copa de Oro de Campeones Mundiales
 Mundialito Tahuichi “Paz y Unidad”, torneo boliviano desde 1996.
 Mundialito de Clubes de Fútbol Playa, torneo disputado desde 2011.
 Mundialito de Fútbol Playa, torneo disputado desde 1994.
 Mundialito de los Pobres, torneo barrial de fútbol sala que se realiza en Cuenca, Ecuador.
 Copa Mundial de Clubes de la FIFA, competición de fútbol que se disputa desde el año 2000.
 Mundialito de El Porvenir, torneo peruano de fútbol callejero jugado desde 1951.

Cinematografía 
 Mundialito (2010), película dirigida por Sebastián Bednarik y Andrés Varela.